Wasily Kandinsky (Moscou, 1866 - Neuilly-sur-Seine, 1944), pintor rus, precursor de l'abstracció en la pintura
 Kandinsky (cràter), cràter d'impacte al planeta Mercuri 
 Trio Kandinsky, formació instrumental de cambra integrada pel pianista Emili Brugalla, el violinista Corrado Bolsi i la violoncel·lista Amparo Lacruz, que va iniciar les seves activitats el 1999, en el marc dels concerts inaugurals de l'Auditori de Barcelona